Azagra steht für:
 Azagra (Navarra), spanische Gemeinde am Ebro

Azagra ist der Name folgender Personen:
 Javier Azagra Labiano (* 1923–2014), spanischer Bischof von Cartagena
 Carlos Azagra (* 1957), Karikaturist